Zuspieler steht für: 

 Zuspieler (Videogerät)
 Zuspieler (Volleyball), Spielerposition

Siehe auch:
 Zuspiel